

Geografia fisica 
 Dhaulagiri – gruppo montuoso
 Dhaulagiri I – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Dhaulagiri II – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Dhaulagiri III – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Dhaulagiri IV – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Dhaulagiri V – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Dhaulagiri VI – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso

Geografia amministrativa 
 Dhaulagiri – ex zona amministrativa